Колорадо Рокиз в сезоне Главной лиги бейсбола 2006 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 4 место в своём дивизионе, выиграв 76 матчей в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Колорадо Рокиз
МЛБ в сезоне 2006